Hangay Zoltán (1935) történész, nyelvész
 Hangay Zoltán (1988) vízilabdázó
hasonló nevű
 Hanga Zoltán a Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője, állattenyésztő mérnök